Кири́лл Па́нченко:
 Панченко, Кирилл Викторович (род. 1989) — российский футболист.
 Панченко, Кирилл Маратович (1960—2014) — российский театральный режиссёр.